Vladimir Kouznetsov peut désigner :
 Vladimir Alexandrovitch Kouznetsov (1927-), archéologue, chercheur et historien russe spécialiste de l'histoire de la Ciscaucasie ;
 Vladimir Alexeïevitch Kouznetsov (1943-), acteur et scénariste russe ;
 Vladimir Dmitrievitch Kouznetsov (1887-1963), physicien russe membre de l'Académie des sciences d'URSS ;
 Vladimir Petrovitch Kouznetsov (1936-), dissident soviétique ;
 Vladimir Kouznetsov (1956-2021), acteur soviétique ;
 Vladimir Kouznetsov (1878-), artiste russe ;
 Vladimir Kouznetsov, diplomate russe ; 
 Vladimir Kouznetsov, haltérophile kazakh ;
 Vladimir Kouznetsov (1874-1960), peintre russe ;
 Vladimir Kouznetsov (1998-), hockeyeur russe ;
 Vladimir Kuznetsov (1931-1986), athlète russe ; 
 Vladimir Kuznetsov, joueur de water-polo russe ; 
 Vladimir Kuznetzov (1945-), cycliste sur piste soviétique ;
 Vladimir Kuznetzov (1957-), cycliste sur route soviétique.